SquidBob TentaclePants (En Hispanoamérica: Calamardo Esponja y en España: CalamarBob Tentaponja) es un episodio de la cuarta temporada de Bob Esponja

Sinopsis 
Calamardo, sueña como si fuera famoso con su clarinete en un concierto, después, se despierta malhumorado. Él tiene un concierto mañana en la noche y tiene que practicar con su clarinete. Practicando con su clarinete al Crustáceo Cascarudo, se encuentra con Bob Esponja, éste le acompaña y también, va al Crustáceo Cascarudo. Calamardo, le dice que la gente de fondo de Bikini verá el talento que tiene Calamardo Tentáculos. Bob Esponja, se aleja de éste y mira lo que hace Arenita, ella crea una máquina que su constitución es teletransportar cosas y objetos a otro lugar. Bob esponja, le dice que llegará tarde al Crustáceo Cascarudo, ella nunca teletransportó una criatura o algo, pero lo prueba. Calamardo estaba a punto de entrar pero aparece Bob esponja, después, el control de máquina se sale de control haciendo que se combinaran ambos, pero vuelven a la máquina, Arenita, queda sorprendida del híbrido de Calamardo y Bob Esponja. Calamardo, le dice que tiene un concierto mañana y que no puede ir con él, Arenita, intentará hacer un aparato para separarlos, pero tomada tiempo, pero Calamardo, no puede esperar. Al fin y al cabo, ellos van a su trabajo pero no resulta nada bien y Don Cangrejo, los hecha del trabajo.

Ya en la noche, Calamardo, se pone nervioso porque hay mucho público, el no puede salir a recitar su clarinete, pero Bob esponja, le dice que es el momento que se convierta en una "Super Estrella", Calamardo, es convencido y sale a recitar, él se cubre con una capa. Su recitación no parece que le guste al público y accidentalmente un clavo rompe la capa y se muestra Bob Esponja, el público se que asombrado y los felicitan hasta que aparece Arenita (con el aparato ya hecho) y los dispara, el público queda decepcionado, pero Calamardo, recita otra su clarinete, el público se va, pero Calamardo. presiona muchas veces el botón del aparato y se fusiona con Bob Esponja, Arenita, Don Cangrejo, Patricio, Larry, Sra. Puff y Perlita Cangrejo (hija de Don Cangrejo). Finalmente, Calamardo, es atendido.

Personajes

Principales 
 Calamardo Tentáculos
 Bob esponja pantalones cuadrados
 Arenita Mejillas

Secundarios 
 Don Cangrejo
 Patricio Estrella
 Larry la Langosta
 Sra. Puff
 Perlita Cangrejo
 Otros personajes no tan conocidos...

Enlaces externos 
 SquidBob Tentaclepants (Capítulo en Hispanoamérica) (completo)

Episodios de la cuarta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2005